Batea – personaggio della mitologia greca. Figlia di Teucro e moglie di Dardano, fu madre di Ilo ed Erittonio
 Batea – personaggio della mitologia greca. Sorella di Teucro e zia di Dardano
 Batea – personaggio della mitologia greca. Una ninfa sposa di Ebalo e madre di Ippocoonte, Tindareo ed Icario